

Anno 
 1924 – (MCMXXIV in numeri romani) è un anno bisestile del XX secolo 
 1924 a.C.

Matematica 
 1924 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1924 Horus – asteroide della fascia principale del sistema solare